Арту́ро «Манко» Ферна́ндес Мейса́н (; 3 февраля 1906, Каньете — 27 ноября 1999, Лима) — перуанский футболист, защитник сборной Перу. Вместе со своим братом Теодоро Фернандесом выступал в 1930-е годы в клубе «Университарио». По окончании карьеры футболиста успешно работал тренером, неоднократно приводил «Университарио» к чемпионскому титулу, тренировал сборную Перу.

Биография 
Артуро Фернандес родился в 1906 году на ферме Уалькара, которая находилась в Каньете. Он был старшим из 8 детей в семье отца Томаса Фернандеса Сиснероса и матери Раймунды Мейсан. В 1926 году он стал выступать за столичную команду «Сиклиста», позже, в 1930 году, он перешёл с младшим братом Теодоро в «Университарио». Вместе они выиграли в составе «Университарио» 2 чемпионата Перу, а в составе сборной — Боливарианские игры в 1938 году и чемпионат Южной Америки годом позже. Также Артуро был в заявке на первом чемпионате мира 1930 года в Монтевидео, однако на поле не выходил. В 1936 году Артуро стал участником Олимпийских игр в Берлине. Артуро, по прозвищу Манко («Ловкий»), завершил карьеру игрока в 1940 году.

Уже в 1941 году Артуро возглавил «Университарио» в качестве тренера. В основе команды к тому моменту выступал ещё один брат, нападающий Эдуардо Фернандес. Тренер Артуро, и футболисты Теодоро и Эдуардо Фернандесы вместе выиграли ещё три титула чемпионов Перу — в 1941, 1945 и 1946 года. После того, как Эдуардо уехал в «Велес Сарсфилд», тренер Артуро и нападающий Эдуардо выиграли ещё один титул чемпионов Перу 1949 года. В 1948—1950, а также в 1956 году Артуро Фернандес возглавлял сборную Перу.

Артуро Фернандес умер 27 ноября 1999 года в Лиме.

Достижения

Как игрок 
 Чемпион Перу (2): 1934, 1939
 Чемпион Боливарианских игр: 1938
 Чемпионат Южной Америки: 1939

Как тренер 
 Чемпион Перу (4): 1941, 1945, 1946, 1949

Примечания

Ссылки 
 Статья на daleucampeon.4t.com
 Профиль на сайте ФИФА 

Чемпионы Южной Америки по футболу
Футболисты Перу
Игроки сборной Перу по футболу
Игроки ФК «Университарио»
Футбольные тренеры Перу
Тренеры ФК «Университарио»
Тренеры сборной Перу по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1936 года
Игроки ФК «Сиклиста»